Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 13 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1969
Sydney
Tennis en Australie en 1969
Tennis en janvier 1969